Генрих Ла́убе (; 18 сентября 1806, Шпроттау — 1 августа 1884, Вена) — немецкий писатель и театральный деятель.

Биография 

В молодости примыкал к «Молодой Германии»; по возвращении из предпринятого вместе с К. Гуцковым путешествия в Италию, был арестован и выслан из Саксонии и 9 месяцев просидел под стражей в Берлине. В 1835 г. франкфуртский союзный сейм объявил его сочинения («Das neue Jahrhundert», «Liebesbriefe» и др.) неблагонамеренными. За обвинения, возведенные на русского императора (в написанной им истории Польши), Лаубе был приговорен к лишению свободы еще на один год. 

После продолжительных путешествий во Франции и Алжире он поселился в Лейпциге (1840) и здесь в 1848 году был избран в немецкое национальное собрание, где примкнул к левому центру. 

С 1849 по 1879 год, с небольшими перерывами, Лаубе стоял во главе венского придворного Бургтеатра. 

В романе: «Das junge Europa», выходившем частями (в Мангейме), между 1833 и 1837 г., можно уже проследить переход автора от пламенного радикализма к более умеренному миросозерцанию. В «Reisenovellen» (Мангейм, 1834—37; 2 изд., 1847) Лаубе, отчасти подражая Г. Гейне, с большим остроумием сумел схватить отличительные черты северной и средней Германии в государственных отношениях, в жизни народа и языке. Ряд политических, социальных и литературных портретов он дал в «Moderne Charakteristiken» (Маннг., 1835). В 40-х годах он написал «Историю немецкой литературы» (Штутгарт, 1840) несколько романов и повестей, трагедии «Monaldeschi» и «Struensee», комедии «Rokoko» и «Gottsched und Geliert»; особенным успехом пользовались «Die Karlsschuler» (1847), с сюжетом из биографии Ф. Шиллера. Событиям 1848 г. Лаубе посвятил книгу: «Das erste Deutsche Parlament». Лучшей из его драм считается «Graf Essex» (1856), за которой последовали «Cato von Eisen» (1858), «Montrose, der schwarze Markgraf» (1859), «Der Stathalter von Bengalen» (1868), «Bose Zungen» (1868), «Demetrius» — продолжение начатой Ф. Шиллером трагедии о Димитрии Самозванце (1872). Драмы Лаубе отличаются реалистическим содержанием, хорошей мотивировкой и сценичностью, но не блещут оригинальностью и силой. В большом историческом романе «Der deutsche Krieg» (Лпц., 1863—66) Лаубе дал широкую картину эпохи тридцатилетней войны. За ним последовали романы и повести: «Die Bohminger» (Штутгарт, 1890), «Der Schatten Wilhelms» (Лпц., 1883); «Louison» (Брауншвейг, 1884) и др. В посмертном своем романе: «Ruben» (Лпц., 1885) Лаубе касается вероисповедного вопроса. Заслуги Лаубе по отношению к немецкому театру несомненны; как плод долголетней опытности важны его книги: «Das Burgtheater» (Лпц., 1868), «Das Norddeutsche Theater» (1872) и «Das Wiener Stadttheater» (1875). С 1875 по 1882 гг. в Вене выходили «Gesammelte Schriften» Лаубе (16 т.), в которых напечатаны и его интересные воспоминания с 1810 по 1840 гг. (т. I) и с 1841 по 1881 гг. (т. XVI). Драмы его несколько раз выходили отдельными собраниями (Лпц., 1880 и чаще). Переписка Лаубе с кн. Пюклером издана в «Briefwechsel und Tagebucher» последнего Людмилой Ассинг (Гамбург, 1873—1876), письма Феодору Wehl’y — в его «Junges Deutschland» (там же, 1887). 

Ср. R. v. Gottschall, «Heinrich Laube» («Unsere Zeit», 1884, II) и Prollss, «Das Junge Deutschland» (Штуттг., 1892).

Литература

Ссылки 
 Шиллер Ф. Лаубе Генрих // Литературная энциклопедия: В 11 т. — [М.], 1929—1939. — Т. 6. — М.: ОГИЗ РСФСР, гос. словарно-энцикл. изд-во «Сов. Энцикл.», 1932. — Стб. 105—106. 

Выпускники Галле-Виттенбергского университета
Драматурги Германии
Писатели Германии
Депутаты Франкфуртского национального собрания
Похороненные на Мацлайнсдорфском лютеранском кладбище